Pololo puede referirse a:

 Pololo es una prenda de vestir que consiste en un pantalón corto, generalmente bombacho.
 Pololo, en Chile, es el nombre común de varios coleópteros:
 Astylus trifasciatus, insecto de nombre común pololo común.
 Golofa minutus, insecto de color café oscuro.
 Hylamorpha elegans, insecto de color verde. Sinónimo: Sulcipalpus elegans.
 Ligyrus villous, insecto de nombre común pololo grande café.
 Oogenius virens, insecto de color negro.
 Ray Pololo, seudónimo de Manuel Santamaría, fue un especialista español de cine.
 Julio César Matías, humorista dominicano.
 Miguel Durán Terry, Pololo, futbolista del Atlético de Madrid y la Selección de fútbol de España a comienzos del siglo XX.